Stadion Narodowy w Singapurze:

 Stadion Narodowy w Singapurze – stadion Narodowy w Singapurze, istniejący w latach 1973–2010
 Stadion Narodowy w Singapurze – nowy stadion Narodowy w Singapurze, powstały w miejscu starego w latach 2010–2014